Willem Isaäc Doude van Troostwijk (1838-1911), Nederlands burgemeester
 Willem Isaäc Doude van Troostwijk (1894-1965), Nederlandse burgemeester; kleinzoon van Willem Isaäc Doude van Troostwijk (1838-1911)
 mr. dr. Willem Isaäc Doude van Troostwijk (1868-1957), Nederlands diplomaat